In 1908/09 werd het vierde voetbalkampioenschap van Zuidwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Mittweidaer FC 1899 werd kampioen maar om een onbekende reden mocht Chemnitzer BC naar de Midden-Duitse eindronde, de club verloor meteen van SC Erfurt 1895.

1. Klasse

 De wedstrijd Sturm Chemnitz-Chemnitzer SC werd niet gespeeld en als nederlaag voor beide teams geteld.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Midden-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09